Tambelangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tambelangan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tambelangan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar